Papatheodorou ist der Familienname folgender Personen:

 Ilias Papatheodorou (* 1975), griechischer Basketballtrainer
 Katerina Harvati-Papatheodorou (* 1970), griechische Paläoanthropologin und Hochschullehrerin